Лукомський — українське прізвище.

 Василь Лукомський (1660-ті, Полтава — після 1713, Умань) — козацький військовик, уманський полковник (1707—1709), осаджував спустошені війною міста Правобережної України.
 Лукомський Віктор Вікторович (1884, Калуга — 15 червня 1947, Белград) — сербський архітектор російського походження. 
 Лукомський Владислав Крискентійович (1882—1946) —  український і російський історик, геральдист і генеалог.
 Лукомський Георгій Крискентійович (1884—1952) — український і російський мистецтвознавець, художник, дослідник пам'яток архітектури
 Лукомський Степан Васильович (1701 — близько 1779) — український історик, письменник та перекладач
 Лукомський Олександр Сергійович - (22(10).07.1868 — †25.02.1939) — військовик, генерал-лейтенант (1914), діяч Білого руху, мемуарист. 
 Лукомський Юрій Володимирович (* 1961) — український археолог, дослідник архітектури княжої доби

Українські прізвища